ГРП — гидравлический разрыв пласта, гидроразрыв пласта
 ГРП — газорегуляторный пункт (газорегулировочный пункт, газораспределительный пункт, газораздаточный пункт, газоредуцирующий пункт)
 ГРП — геологоразведочная партия
 ГРП — главная редакция переводов
 ГРП — горнорудное предприятие
 ГРП — государственная регистрация прав
 ГРП — групповой рацион питания
 ГРП — годовая рабочая программа
 ГРП — годовой расчётный показатель
 ГРП — группа руководства полётами
 ГРП — главная распределительная подстанция
 ГРП — группа реализации проекта
 ГРП — геологоразведочная партия
 ГРП — Государственная реформатская партия
 ГРП — Государственная реформистская партия (Нидерланды)
 ГРП — газоразрядный прибор
 ГРП — гидрорасчленение угольных пластов
 ГРП — главный распределительный пункт
 ГРП — Государственная региональная программа
 ГРП — Государственная регистрационная палата
 ГРП — группа радиопомех
 ГРП — группа разведки пути
 ГРП — Государственно-республиканская партия (Пуэрто-Рико)
 ГРП — глиссадный радиоприёмник
 ГРП — график рабочего проектирования